Курше́най (Куршаны; ) — город на севере Литвы, в Шяуляйском районе.

География 

Расположен по берегам реки Вента () в 22 км от Шяуляй на шоссе Шяуляй — Паланга и Шяуляй — Мажейкяй. Через город проходят две железнодорожные линии Шяуляй — Кретинга и Шяуляй — Мажейкяй; один из немногих в Литве городов, в которых имеется две станции и два железнодорожных вокзала.

Экономика 
Сахарный комбинат, комбинат стройматериалов, ремонтно-механический и маслосыродельный заводы.

Население 
В 1897 население составило 3, 189. В 1970 насчитывалось 11 тыс. жителей, в 1990 — 14, 9 тыс. жителей, в настоящее время 13 854 (2005).

Видные уроженцы 
 Каган, Дональд — американский историк-античник.
 Казимира Кимантайте — актриса театра и кино, театральный режиссёр.
 Раштикис, Стасис — генерал. 
 Реймерис, Вацис — поэт.
 Кубови, Арье — основатель и генеральный секретарь Всемирного еврейского конгресса, директор мемориального комплекса «Яд ва-Шем».

История 
Первые упоминания в письменных источниках относится к XVI веку. Первый деревянный костёл построен в 1523, каменный — в 1824 (разрушен во время Первой мировой войны). Нынешний сооружён в 1927—1933 годах.

Росту посёлка способствовало проведение Либаво-Роменской железной дороги.

Город с 1947; до 1962 года был районным центром.

После Второй мировой войны учителем в Куршенай работал поэт Стасис Англицкис. В Куршенай провёл последние годы жизни литовский писатель просветитель Лауринас Ивинскис. В 1960 на главной площади города открыт памятник Ивинскису.

Название 
Полагают, что название первоначально обозначало поселение куршей.

Герб 
Исторически Куршенай не имел герба. Эталон его разработал художник Юозас Галкус. Герб утверждён президентом Литвы 24 октября 1994 и изображает пять золотых звёзд на синем небесном фоне (что должно напоминать календари Лауринаса Ивинскиса) и красный кувшин на белом, говорящий о традициях ремесленников.

Примечания

Ссылки 
 Kuršėnai

Города Литвы
Шяуляйский район